Флаг муниципального образования «Городское поселение Диксон» Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 6 мая 2003 года как флаг Диксонского района Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Российской Федерации и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1245.

1 января 2006 года, в результате муниципальной реформы, было образовано муниципальное образование «Городское поселение Диксон» в границах Диксонского района и 18 января 2006 года флаг Диксонского района был утверждён флагом муниципального образования «Городское поселение Диксон».

Описание 
«Флаг городского поселения Диксон представляет собой прямоугольное синее полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее в центре фигуры из гербовой композиции: стоящего на возникающей из нижнего края флага вершине северного полюса земного шара в цвет полотнища с жёлтыми семью меридианами и одной параллелью, покрытой белой льдиной белого полярного медведя, и над ним — семь жёлтых восьмиконечных звёзд, образующих созвездие Большой Медведицы».

Символика 
Флаг муниципального образования «Городское поселение Диксон» составлен на основании флага муниципального образования «Диксонский район», по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Городское поселение Диксон расположено за Северным полярным кругом. На флаге это отображено возникающим земным шаром с меридианами и параллелью — на одноимённом острове и на берегу Енисейского залива Карского моря (лазоревый цвет поля флага), что показано стоящим серебряным полярным медведем — «хозяином Арктики», символом предусмотрительности, силы, мужества, и вместе с тем спокойствия и миролюбия. Расположение медведя на «крыше мира» аллегорически говорит о приоритете России в исследовании и освоении Арктики и Северного морского пути.

Звёзды, образующие созвездие Большой Медведицы («ARKTOS») символизируют расположение Арктического региона, в честь которого Арктика получила своё название, а Диксон и одноимённое муниципальное образование являются неотъемлемой его составной частью.

Жёлтый цвет (золото) символизирует прочность, величие, интеллект, великодушие.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира и взаимного сотрудничества.

Синий цвет (лазурь) — символ красоты, чести, славы, преданности, истины, добродетели.

Примечания 

Флаги с изображением медведя
Флаги с изображением восьмиконечных звёзд
Флаги с изображением земного шара